

Localidades

 Parque Municipal da Grota
 Complexo do Alemão - complexo de favelas cariocas dentre as quais figura a Favela da Grota

 Grota (Portela do Fojo)

Desambiguação